AAU steht für:
 Ålborg Universitetscenter, liegt in der dänischen Stadt Aalborg
 Amateur Athletic Union, eine in den USA ansässige und arbeitende Organisation für den Amateur-Sport
 Amt für Arbeits- und Umweltschutz
 Assam Agricultural University
 Assigned Amount Unit, ein UNO-Emissionszertifikat
 Association of Aerospace Universities
 Association of African Universities (deutsch: Vereinigung der Universitäten Afrikas), eine internationale Dachorganisation auf dem afrikanischen Kontinent, Sitz in Accra
 Association of American Universities, eine Organisation der führenden nordamerikanischen Forschungsuniversitäten, welche sich für die Förderung der akademischen Forschung und Lehre in Nordamerika einsetzt
 Association of Atlantic Universities
 Ausbildungsinitiative Ausländische Unternehmer 
 Universität Addis Abeba (englisch: Addis Ababa University), die staatliche Universität in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens
 Alpen-Adria-Universität, siehe Universität Klagenfurt
 Flughafen Asau (IATA-Flughafen-Code), Flughafen von Asau (Samoa) auf Savaiʻi, Samoa
 Basentriplett für Asparagin

aau steht für:
 Abau (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sepiksprachen auf Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Allgemeine Arbeiter-Union – Einheitsorganisation

Abkürzung